Il singolare del torneo di tennis Gramado Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Barry Cowan che ha battuto in finale Andy Ram 2-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Flávio Saretta (quarti di finale)
 Dmitrij Tursunov (quarti di finale)
 Eric Taino (secondo turno)
 Ricardo Mello (primo turno)

 Arvind Parmar (primo turno)
 Daniel Melo (primo turno)
 Barry Cowan (Campione)
 Denis Golovanov (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Gramado Challenger 2001